Filago (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo
 Viltkruid (Filago), geslacht uit de composietenfamilie